Pest House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pest House (Massachusetts), ID-Nr. 77000174
 Pest House (Minnesota), ID-Nr. 80000408